Carlos Concha puede referirse a:
 Carlos Concha Boy, poeta peruano.
 Carlos Concha Cárdenas, político y diplomático peruano.
 Carlos Concha Torres, político y militar ecuatoriano.
 Carlos Concha (actor), actor chileno.
 Club Carlos Concha, club de fútbol.